Това е списък на министър-председателите на Норвегия от 1945 г.

Списък на министър-председателите на Норвегия 

Министър-председатели на Норвегия